Le terme McLaren (prononcé « MacLaren ») peut avoir les significations suivantes :

Toponymie
 le lac McLaren (Mékinac), situé dans la MRC de Mékinac, en Mauricie, au Québec, au Canada ;
 le lac McLaren (La Tuque), situé dans le canton de Douville, dans le territoire de La Tuque, en Mauricie, au Québec, au Canada ;
 la rivière McLaren, un affluent du lac du Pain de Sucre (La Tuque) (lequel est traversé par la rivière Clova), coulant dans le territoire de La Tuque, en Mauricie, au Québec, au Canada ;

Nom de famille

 Agnès McLaren (1837-1913), médecin écossaise ;
 Alan McLaren (1971-), footballeur écossais ;
 Anita McLaren (née en 1987), joueuse de hockey sur gazon néo-zélandaise ;
 Anne McLaren (1927-2007), biologiste et généticienne britannique ;
 Bill McLaren (1923-2010), commentateur sportif écossais ;
 Bruce McLaren (1937-1970), pilote de course automobile néo-zélandais, fondateur de l'écurie de Formule 1 McLaren ;
 Eva McLaren (1852/53-1921), réformatrice sociale et féministe britannique ;
 Francis McLaren (1886-1917), homme politique britannique ;
 Frankie et George McLaren (nés en 1997), acteurs jumeaux anglais ;
 James McLaren (né en 1972), joueur de rugby à XV écossais ;
 John McLaren (né en 1951), écrivain britannique, auteur de romans policiers ;
 Laura McLaren (1854-1933), féministe britannique ;
 Lorne McLaren (1928-2009), homme politique provincial canadien ;
 Malcolm McLaren (1946-2010), producteur, acteur et compositeur anglais ;
 Norman McLaren (1914-1987), animateur et réalisateur québécois d'origine écossaise ;
 Priscilla Bright McLaren (1815-1906), militante britannique contre l'esclavage et pour le droit de vote des femmes ;
 Samuel McLaren(1876-1916), mathématicien et physicien australien ;
 Wayne McLaren (1940-1992), cascadeur, modèle, acteur et compétiteur de rodéo américain ;

Autres
le McLaren Group, une société qui se compose notamment de :
 McLaren Racing, une écurie de Formule 1, fondée en 1966 par le  pilote de course automobile néo-zélandais Bruce McLaren (1937-1970),
McLaren Automotive, une marque automobile.

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme écossais